Деревня — дерев'яні колоди, ліс для будівництва 
 Деревня — тип сільського поселення на Русі та в Росії, характерною ознакою якого є відсутність храму, а пізніше поміщицької садиби; українською перекладається як село, сільце, слобода, слобідка, хутір або присілок.

Деревня — село, Львівський район, Львівська область

— село, Чашницький район, Вітебська область

Примітки

Джерела